Svinö kan avse:

Finland 

 Svinö (Mariehamn, Åland),
 Svinö, Lumparland, Åland, 
 Svinö, Houtskär, Åboland, 
 Svinö, Nagu, Åboland, 
 Svinö, Pargas, Åboland, 
 Svinö, Sjundeå, Nyland, 
 Svinö, Esbo, Nyland, 
 Svinö, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Svinö, Hedemora kommun, en by i Hedemora kommun, Dalarnas län, 
 Svinö naturreservat, ett naturreservat utanför Kalmar som Ölandsbron passerar,

Se även
 Svinø, en halvö i Danmark
 Svínoy, Norðoyar, Färöarna
Svínoy, Svínoy, en by på Svínoy
Svinören

Robotskapade Finlandförgreningar